Куревере — эстонский топоним:

 Куревере — деревня в уезде Сааремаа.
 Куревере — деревня в уезде Харьюмаа.
 Куревере — деревня в уезде Ляэнемаа.
 Куревере — деревня в уезде Валгамаа.
 Куревере — деревня в уезде Рапламаа.
 Куревере Яанимяги — природоохранная территория в уезде Валгамаа.